Stary cmentarz żydowski w Kaliszu
 Nowy cmentarz żydowski w Kaliszu